Ez a lap Kingdom Hearts című videójátéknak a szereplőit sorolja fel.

Kingdom Hearts szereplők 

 Sora –
 Kairi –
 Riku –
 Terra –
 Aqua –
 Ventus –
 Xenahort mester –
 Naminé –
 Xemnas –
 Xigbar (Braig/Luxu) –
 Xaldin (Dilan) –
 Vexen (Even) –
 Lexaeus (Aeleus) –
 Zexion (Ienzo) –
 Saïx (Isa) –
 Axel (Lea) –
 Demyx –
 Luxord –
 Marluxia (Lauriam) –
 Larxene (Elrena) –
 Roxas –
 Xion –
 Ansem, a bölcs –
 Vanitas –
 Eraqus mester –
 Foretellers –
 Dandelions –

Disney szereplők 

 Mickey egér –
 Donald kacsa –
 Goofy –
 Demóna –
 Pete –
 Yen Sid –
 Minnie egér –
 Daisy kacsa –
 Pluto –
 Tarzan –
 Jane Porter –
 Clayton –
 Herkules –
 Hadész –
 Megara –
 Philoktétész –
 Pegazus –
 Zeusz –
 Ariel –
 Sebastien –
 Ursula –
 Triton király –
 Aladdin –
 Jázmin –
 Genie –
 Jafar –
 Jágó –
 Rosszcsont Jack –
 Sally –
 Féregszák –
 Bikfic, Kópic és Nyálpic –
 Dr. Finklestein –
 Halloween város polgármestere –
 Mikulás –
 Pán Péter –
 Hook kapitány –
 Tron –
 Sark –
 Vezérlőprogram (MCP) –
 Szimba –
 Nala –
 Timon –
 Pumba –
 Zordon –
 Shenzi, Banzai és Ed –
 Belle –
 Szörnyeteg / Ádám herceg –
 Sullivan –
 Mike Wazowski –
 Randall –
 Aranyhaj –
 Flynn Rider / Nyálas Eugene –
 Nyanya banya –
 Pascal –
 Maximus –
 Woody sheriff –
 Buzz Lightyear –
 Rex –
 Guba –
 Stitch (626-os kisérlet) –
 Dr. Jumba –
 Gantu –
 Baymax –
 Hiro Hamada –
 GoGo Tomago –
 Mézvirág –
 Wasabi –
 Fred –

Final Fantasy szereplők 

 Squall Leonheart –
 Yuffie Kisaragi –
 Aerith Gainsborough –
 Cid Highwind –
 Cloud Strife –
 Sephiroth –
 Auron –
 Tifa Lockhart –

Televíziós sorozatok szereplőinek listái